Fajum – oaza w Egipcie
 Fajum – miasto w Egipcie
 Fajum – muhafaza w Egipcie
 Fajum – wieś w Polsce
Zobacz też:
 Portrety fajumskie